Гран-при Венгрии 2021 года () — 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл 30 июля — 1 августа на трассе «Хунгароринг» в Модьороде, Венгрия. Это был 11-й этап сезона 2021, 37-й Гран-при Венгрии в истории и 36-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.

Поул со временем 1:15,419 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Гонку, впервые в своей карьере, выиграл Эстебан Окон. Вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим финишировал Карлос Сайнс на Ferrari.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С1, С2 и С3 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29 °C, трасса +57…61 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +26 °C, трасса +33…35 °C

|-
|colspan="13"|Быстрый круг:  Пьер Гасли ( AlphaTauri) — 1:18,394, поставлен на 70 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт трассы Хунгароринг
 Гонка на официальном сайте Формулы 1

Гран-при Венгрии
Спорт в Венгрии в 2021 году
Июль 2021 года
Август 2021 года
2021 год в Венгрии